Krzysztof Bieńkowski può riferirsi a:

Krzysztof Bieńkowski (1990-vivente) lottatore polacco
Krzysztof Bieńkowski (1995-vivente) pallavolista polacco